Бахо ла Пења има више значења:

 Бахо ла Пења (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бахо ла Пења (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику